

Венґлевиці — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Венґлевиці — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства